Norm har adskillige betydninger, ligesom begrebet bruges synonymt med normal og normalitet i forskellige sammenhænge.
Normen kan være en forskrift, en standard eller det der oftest forekommer.

I jura bruges begrebet om den del af faget, der handler om forbud og påbud i lovgivningen. I politologi kan det tillige henvise til cirkulærer og andre regelsæt, som er gældende i offentlig forvaltning.

I flertalsformen normer henviser ordet ofte til normalitetsbegrebet i sociologien eller andre samfundsvidenskaber. I filosofien er begreberne moral og etik udtryk for normer.

Se også 
Tommelfingerregel
Norm (matematik) – et matematisk begreb.
Norm (skak) – en type "point", man skal have for at blive skakmester.
Norm (filosofi)
Norm (sociologi) – normalitetsbegrebet i sociologien.
Standard – fastsat inden for et givent område.
Norm (Casper & Mandrilaftalen) – en figur fra tv-sketchprogrammet Casper & Mandrilaftalen spillet af Anders Matthesen.